Hlemmur est un terminus de bus de Reykjavik en Islande dont l'entreprise Strætó bs. gère le réseau.

C'est aussi:
 Le titre d'un documentaire islandais de 2002 qui traite, sous forme d'interviews, des vies de plusieurs personnes dont les difficultés les ont amené par hasard au terminus de Hlemmur, la caméra y croise alcoolique, dépressif, nazi, trisomique, maniaco-dépressif...
 Le titre de la bande originale de ce documentaire qui est composée par Ólafur Sveinsson et jouée par Sigur Rós.